

Letteratura 
La suora bianca (The white sister) –  romanzo del 1909 di Francis Marion Crawford

Cinema
The White Sister –  film muto del 1915 diretto da Fred E. Wright
La suora bianca (The White Sister) –  film muto del 1923 diretto da Henry King
La suora bianca (The White Sister) –  film del 1933 diretto da Victor Fleming
La suora bianca (La hermana blanca) –  film del 1960 diretto da Tito Davison

Pagine correlate 
The White Sister